Schnider est un patronyme porté par :
Daniel Schnider, coureur cycliste suisse ;
Pascale Schnider, coureuse cycliste suisse ;
Kurt Schnider, skieur alpin suisse ;
Ueli Schnider, fondeur suisse ;
Anne Schnider, artiste peintre suisse.

Patronyme suisse